Ванюльвен () — коммуна в губернии Мёре-ог-Ромсдал в Норвегии. Административный центр коммуны — город Фискобюгд. Официальный язык коммуны — нюнорск. Население коммуны на 2007 год составляло 3530 чел. Площадь коммуны Ванюльвен — 385,08 км², код-идентификатор — 1511.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

См. также 
 Коммуны Норвегии

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии

Ванюльвен